Симеон Иванов Симеонов (; 26 марта 1946, София, Болгария — 2 ноября 2000, София, Болгария) — болгарский футболист, голкипер.

Известен по выступлениям за софийскую «Славию». Карьеру завершил в ЦСКА.

В составе сборной Болгарии принял участие в трёх чемпионатах мира — в 1966, 1970 и 1974 годах.

Ссылки 
 Профиль на сайте FIFA
 Игроки сборной Болгарии на rsssf.com

Футболисты Болгарии
Игроки сборной Болгарии по футболу
Игроки ФК «Славия» София
Игроки ФК ЦСКА София